La Chambre steht für:

 La Chambre, Gemeinde im Département Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Kanton La Chambre, Kanton im Département Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich

Siehe auch:
 Lachambre (Begriffsklärung)
 Cureau de la Chambre